Asteroide
Asteroide binário
Asteroide perdido

Grupamentos
Cintura de asteroides
Cintura de Kuiper
Cintura de Van Allen
Cinturão de asteroides estendido (hipotético)
Família de asteroides
Troiano (astronomia), ou asteroide troiano, cujas órbitas cruzam as de outros planetas:
Asteroide Amor, grupo desses corpos entre Marte e Terra.
Asteroide próximo da Terra, corpos cuja órbita se dá perto da Terra:
Asteroide Apollo, que cruzam a órbita da Terra em período superior a um ano.
Asteroide Aton, que cruzam a órbita da Terra em menos de um ano.
Asteroide cruzador de Marte
Asteroide cruzador de Mercúrio
Asteroides troianos de Júpiter
Asteroide cruzador de Saturno
Asteroide cruzador de Urano
Troiano de Netuno
Troiano de Urano
Troiano de Vênus
Troiano da Terra

Tipologia
Asteroide tipo A, tipo raro do cinturão de asteroides.
Asteroide tipo C, ou carbonáceo, uma das três classificações iniciais com os seguintes subtipos:
Asteroide tipo B 
Asteroide tipo F
Asteroide tipo G
Asteroide tipo O
Asteroide tipo D, tipo de corpo do cinturão de asteroides de provável origem no cinturão de Kuiper.
Asteroide tipo J, similares ao tipo V.
Asteroide tipo S, com alta concentração de sílica, uma das três classificações iniciais e subtipos:
Asteroide tipo K
Asteroide tipo L
Asteroide tipo Q, tipo raro do cinturão de asteroides interno.
Asteroide tipo R, tipo raro, entre os tipos A e V.
Asteroide tipo S, composto de sílica, segundo tipo mais comum, atrás do tipo C.
Asteroide tipo T, raro e de composição desconhecida.
Asteroide tipo V, ou vestoides, protoplanetas.
Asteroide tipo X, reúne vários tipos com espectros semelhantes, e os subtipos:
Asteroide tipo E, numeroso tipo do cinturão de asteroides.
Asteroide tipo M, uma das três classificações iniciais
Asteroide tipo P, ou pseudo-M.
Classificação espectral de asteroides

Listas
Lista de asteroides
Lista de asteroides notáveis
Lista de asteroides potencialmente perigosos
Lista de asteroides com nomes de pessoas
Troianos:
Lista de asteroides troianos (campo grego)
Lista de asteroides troianos (campo troiano)
Lista de asteroides troianos de Marte

Derivados
Asteroid Redirect Mission, planejamento de desvio de tais corpos quando ameaçando a Terra.
Colonização do Cinturão de asteroides
Mineração de asteroides
Missão tripulada a um asteroide
Satélite de asteroide

Diversos
El Asteroide — premiado cavalo brasileiro, o primeiro a vencer por três vezes consecutivas o Grande Prêmio Bento Gonçalves
Asteroid — filme de ficção
Asteroids — célebre jogo eletrônico que originou inúmeros remakes
Dia Internacional do Asteroide — data internacional estabelecida para alertar a comunidade planetária sobre a ameaça de um impacto catastrófico por um asteroide
Ver também
Esteroide 
Meteoroide
Planeta anão

Desambiguação